Аргајл има више значења:
 Аргајл (Џорџија), је градић у америчкој савезној држави Џорџија
 Аргајл (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Аргајл (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Аргајл (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Аргајл (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Аргајл (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури